Вильге́льм Йо́рдан (; 1 марта 1842, Эльванген — 17 апреля 1899, Ганновер) — немецкий геодезист. Известен тем, что исследовал Ливийскую пустыню.

Биография 
В 1868 году был назначен профессором геодезии в Политехникуме в Карлсруэ.

В 1873—1874 годах участвовал в экспедиции Герхарда Рольфса, исследовавшего Ливийскую пустыню; по итогам опубликовал труд «Физическая география и метеорология Ливийской пустыни» (; Кассель, 1876). С 1873 года — соредактор периодического издания по геодезии «Zeitschrift für Vermessungswesen». Опубликовал также монографию «Немецкая геодезия» (; Штутгарт, 1880, совместно с Карлом Штеппесом), «Справочник по геодезии» (; 4 изд., Штутгарт, 1893) и др. С 1881 года — профессор Ганноверской высшей технической школы.

Занимался также и математикой — в этой области известен модификацией метода Гаусса, получившей название метод Гаусса — Йордана (часто называемого методом Гаусса — Жордана).

Источники 
 

Геодезисты Германии
Географы XIX века
Преподаватели Ганноверского университета